La battaglia di Fleurus (1622) svoltasi nell'ambito della guerra dei trent'anni e combattuta dalle truppe della Lega cattolica contro quelle dell'Unione protestante.

 La battaglia di Fleurus (1690) fra il regno di Francia ed una coalizione facente parte della Lega d'Asburgo.

 La battaglia di Fleurus (1794), combattuta nell'ambito della guerra dell'esercito rivoluzionario francese contro quello delle potenze della prima coalizione.

 La battaglia di Fleurus del 1815, combattuta da Napoleone Bonaparte contro le truppe della sesta coalizione durante il periodo dei Cento Giorni, più nota con il nome di battaglia di Ligny.